Gabriac kan syfta på:

 Gabriac, Aveyron, fransk kommun i departementet Aveyron
 Gabriac, Lozère, fransk kommun i departementet Lozère